Меркёр ():

 Меркёр, Элиза (1809—1835) — французская поэтесса.
 Меркёр, Николя де Лоррен (1523—1577) — 1-й герцог де Меркёр.
 Филипп Эммануэль де Меркёр (1558—1602) — французский военачальник, 2-й герцог де Меркёр.
 Меркёр — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.
 Меркёр — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.
 Меркёр — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Верхняя Луара.